Folga - w instrumentach smyczkowych jest to żyłka łącząca strunnik z guzikiem, który przytwierdzony jest do boczku pudła rezonansowego. Dzięki foldze możliwe jest napięcie strun.

Budowa chordofonów